Намюр (, , ) — многозначный термин.

Топонимы 
 Намюр — город в центре Бельгии, административный центр одноименной валлонской провинции.
 Намюр — средневековое графство, располагавшегося на территории современной Бельгии.
 Намюр — одна из десяти провинций Бельгии и одна из пяти валлонских провинций.
 Намюр — старинная мощная крепость в одноимённом городе в Бельгии.

Персоналии 
 Намюр, Парфэ (1815—1890) — бельгийский учёный, профессор римского права Брюссельского университета.
 Бланка Намюрская (1320—1363) — королева Швеции и Норвегии.

См. также 
 NAMUR — ассоциация пользователей технологий автоматизации в промышленности.
 HMS Namur — корабли британского флота.